Округ Бежа () — округ на юге Португалии.Включает в себя 14 муниципалитетов. Входит в регион Алентежу. Распределён между 2 статистическими субрегионами: Алентежу-Литорал, Байшу-Алентежу. Ранее входил в состав исторической провинции Байшу-Алентежу. Территория — 10 266 км². Население — 152 758 человек (2011). Плотность населения — 14,88 чел./км². Административный центр — город Бежа.

География 
Округ Бежа является самым большим по площади и самым маленьким по плотности населения среди всех округов Португалии.
Регион граничит с:
 на севере — округ Эвора
 на востоке — Испания
 на юге — округ Фару
 на западе — округ Сетубал и Атлантический океан

Экономика 
Округ представляет собой важный сельскохозяйственный регион страны, где производится значительная часть продуктов питания.

Муниципалитеты 
Субрегион включает в себя 14 муниципалитетов:

Крупнейшие населенные пункты

См. также 
 Муниципалитеты округа Бежа

Ссылки 
 Governo Civil de Beja
 Фото округа Бежа